

Cinema
Odissea tragica (The Search) – film del 1948 diretto da Fred Zinnemann
The Search – film del 2014 diretto da Michel Hazanavicius

Musica
The Search – album dei Son Volt del 2007
The Search – album di NF del 2019

Televisione
The Search – film per la televisione del 1994 diretto da Corey Allen
In cerca dei fondatori (The Search) – episodio della terza stagione di  Deep Space Nine
The Search – episodio della settima stagione di The Office